Prundu se poate referi la:
Prundu, sat din comuna cu același nume din județul Giurgiu
Prundu, sat din comuna Lunca, județul Teleorman
Prundu, cartier din Pitești
Prundu Bârgăului, sat din comuna cu același nume din județul Bistrița-Năsăud